Williamsport ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Williamsport (Indiana)
 Williamsport (Kentucky)
 Williamsport (Louisiana)
 Williamsport (Maryland)
 Williamsport (Ohio)
 Williamsport (Pennsylvania)
 Williamsport (Tennessee)
 Williamsport (West Virginia)